Die Cathay Pacific Hong Kong PSA Open 1999 fanden vom 24. bis 29. August 1999 in Hongkong statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 1999/00 und mit 74.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war Jonathon Power, der erneut das Finale erreichte. Wie im Vorjahr traf er auf Peter Nicol, den er 1998 mit 3:0 bezwungen hatte. Das diesjährige Endspiel gewann Peter Nicol gegen Jonathon Power mit 15:10, 15:8 und 15:8.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon acht Plätze für Qualifikanten. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Abdul Faheem Khan einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)
  (englisch)

PSA World Tour 1999/00
1999